Une  peut désigner une division administrative dans plusieurs pays :
 Pays-Bas : municipalité spéciale, statut de chacun des trois territoires composant les Pays-Bas caribéens
 Taïwan : municipalité spéciale

Administration territoriale